Maxime Cressy era il detentore del titolo ma è stato eliminato ai quarti di finale.

In finale Pavel Kotov ha sconfitto Andrea Arnaboldi con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Maxime Cressy (quarti di finale)
  Federico Gaio (primo turno)
  Salvatore Caruso (primo turno)
  Zizou Bergs (primo turno)

  Mirza Bašić (quarti di finale) 
  Vitaliy Sachko (semifinale, ritirato) 
  Andrea Vavassori (primo turno) 
  Andrea Arnaboldi (finale)

Qualificati 

  Keegan Smith (secondo turno)
  Luca Potenza (primo turno)

  Savriyan Danilov (primo turno) 
  Daniele Capecchi (secondo turno)

Wildcard 

  Matteo Gigante (secondo turno)
  Luca Nardi (semifinale)

  Lukáš Rosol (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Città di Forlì III 2021